Il singolare femminile del torneo di tennis British Hard Court Championships 1972, facente parte del Women's International Grand Prix 1972, ha avuto come vincitrice Evonne Goolagong che ha battuto in finale Helga Masthoff 6-0, 6-4.

Teste di serie 

 Evonne Goolagong (Campionessa)
 Virginia Wade (quarti di finale)
 Helga Masthoff (finale)
 Lesley Hunt (secondo turno)

 Gail Chanfreau (secondo turno)
 Helen Gourlay (quarti di finale)
 Helga Masthoff (quarti di finale)
 Winnie Shaw (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

British Hard Court Championships 1972